Сульфа́т залі́за може означати:
 Сульфат заліза(II), FeSO4
 Сульфат заліза(III), Fe2(SO4)3